Бревілле () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Бревілле () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале